Lisenko je priimek več oseb:
 Mihail Filipovič Lisenko, sovjetski general
 Mikola Vitalijovič Lisenko, ukrajinski glasbenik
 Trofim Denisovič Lisenko, sovjetski biolog in agronom